

Geografia 
 Abu Hamad – cittadina nel Sudan sulla riva destra del Nilo
 Madinat Hamad – città nella parte settentrionale del Bahrein

Persone 
 Adnan Hamad – allenatore di calcio ed ex calciatore iracheno, attaccante
 Jiloan Hamad – calciatore svedese naturalizzato iracheno, centrocampista
 Mesaad Al-Hamad – calciatore qatariota, difensore
 Sandra Amer Hamad – modella danese, Miss Universo Danimarca 2011

Trasporti 
 Aeroporto Internazionale Hamad – aeroporto della città di Doha, capitale del Qatar
 Hamad Hospital – stazione della linea Verde della metropolitana di Doha